Alsea – tribù di Nativi americani dell'Oregon
Alsea – census-designated place dell'Oregon
Alsea – fiume dell'Oregon
Alsea – azienda di ristorazione messicana
Lingua alsea – lingua dell'Oregon